Alcaraz steht für:

 Alcaraz (Albacete), spanische Gemeinde in der Provinz Albacete, Region Kastilien-La Mancha

Alcaraz ist der Familienname folgender Personen:
 Antolín Alcaraz (* 1982), paraguayischer Fußballspieler
 Antonio Gines Abellan Alcaraz (* 1942), spanischer Klarinettist, Musikpädagoge und Komponist
 Arturo Alcaraz (1916–2001), philippinischer Vulkanologe
 Carlos Alcaraz (* 2003), spanischer Tennisspieler
 Edmundo de Alba Alcaraz (* 1938), mexikanischer Klimatologe
 Estanislao Alcaraz y Figueroa (1918–2006), mexikanischer Bischof
 José María Alcaraz (* 1987), spanischer Straßenradrennfahrer
 Juan Manuel Alcaraz Tornel (1886–?), mexikanischer Botschafter
 Lucas Alcaraz (* 1966), spanischer Fußballtrainer
 Luis Alcaraz (1910–1963), mexikanischer Komponist, Pianist und Sänger
 Octavio Klimek-Alcaráz (* 1962), mexikanischer Forstwissenschaftler und Politiker